Doll steht für:
 Doll (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Doll (Manga), Manga von Mitsukazu Mihara

Doll ist der Name folgender

Orte:
 Doll, Gemeinde im Okres Pelhřimov, Tschechien, siehe Důl
 Doll, Ortsteil von Luže, Tschechien, siehe Doly (Luže)
 Doll (Schottland), Gemeinde in Schottland

geografischer Objekte:
 Doll Peak, Berg in der Antarktis

Unternehmen:
 Doll & Co., ehemaliger deutscher Blechspielzeughersteller
 Doll Fahrzeugbau, deutscher Nutzfahrzeughersteller

Siehe auch:
 Döll (Begriffsklärung)
 Dolle
 Dollen
 Dolls
 Toll